Бо́бринская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Бобринская, Анна Владимировна (1769—1846) — жена внебрачного сына Екатерины II Алексея Бобринского.
 Бобринская, Варвара Николаевна (урождённая Львова; 1864—1940) — русская благотворительница, деятель русской эмиграции.
 Бобринская, Екатерина Александровна (род. 1966) — российский искусствовед.
 Бобринская, Надежда Александровна (урождённая Половцова; 1865—1920) — графиня, одна из первых русских женщин-астрономов.